Gerde est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

 Gerde, une commune française du département des Hautes-Pyrénées.
 Gerde (Baranya), une commune hongroise du comitat de Baranya.

Homonymie de toponyme